Сезон ФК «Гранада» 2019-2020 -  86-й за ліком сезон футбольного клубу Гранада і його перший сезон після повернення до найвищої ліги іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей. Сезон мав охоплювати період від 1 липня 2019 до 30 червня 2020 року, але через пандемію Ковід-19 його продовжено.

Гравці

Поточний склад

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Статистика гравців

Статистика гравців 
Востаннє оновлено по завершенні сезону

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-       
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Гранада»
Гранада